

Persone
Giron
 Charles Giron (1850-1914) – pittore svizzero
 Marcos Giron (1993) – tennista statunitense

Girón
 Ana de Velasco y Girón (1585-1607) – nobildonna spagnola
 Carlos Girón Gutiérrez (1954-2020) – tuffatore messicano
 Diego Girón (1530-1590) – letterato spagnolo
 Gabriel Girón (1988) – cestista messicano

Geografia
 Giron – comune francese nel dipartimento dell'Ain, regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Cantone di Girón – cantone dell'Ecuador